Novillo ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Novillo (* 1992), französischer Fußballspieler
 Miguel Novillo Astrada (* 1974), argentinischer Polospieler